Misión kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Misión (ö i Antarktis),

Argentina 

 Misión Tacaaglé, ort, Formosa,

Mexiko 

 La Misión Vieja, ort, Sinaloa, El Fuerte, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar